Maeleg Quenec’hdu, né avant 1900, est un architecte breton qui fut le concepteur du premier pont de Térénez.

Biographie 
Maeleg Quenec’hdu nait avant 1900. Il fait des études d’architecture.

Entre 1913 et 1925, il construit le premier pont de Térénez, entre Argol et Rosnoën. C'était un pont suspendu d'une longueur de 350 m, dont 272 m pour la portée principale. Le , il est ouvert à la circulation et est, à l'époque, le plus grand pont suspendu d’Europe. 

Après la guerre, vers 1945, il participe à la reconstruction de la ville de Brest.

Réalisations 
 premier pont de Térénez
 reconstruction de la ville de Brest après la Seconde Guerre mondiale

Articles connexes 
 Ville de Brest
 Landévennec
 Rosnoën
 pont de Térénez

Notes et références 

Architecte français du XXe siècle
Personnalité bretonne du XXe siècle